Schönbaum ist ein Ortsname:

Schönbaum, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen: Berjosowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
Schönbaum, Kreis Großes Werder (Danzig), Westpreußen: Drewnica (Stegna), Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Schönbaum oder Schoenbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Schoenbaum (1925–1981), österreichischer Musikwissenschaftler
 Charles Edgar Schoenbaum (1893–1951), US-amerikanischer Kameramann
 David Schoenbaum (* 1935), US-amerikanischer Journalist und Historiker
 Samuel Schoenbaum (1927–1996), amerikanischer Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Schönbohm